Граф Йозеф Лотарь Доминик фон Кёнигсегг-Ротенфельс (; ,  — , ) — имперский военный деятель из рода Кёнигсегг: фельдмаршал Священной Римской империи (16.10.1723), президент гофкригсрата (1736-38).

Биография 
Лотарь был одним из младших сыновей графа Леопольда Вильгельма фон Кёнигсегг-Ротенфельса от первого брака с графиней Марией Поликсеной Шерфенберг. Родители планировали для него духовную карьеру и отправили в иезуитскую коллегию во французском городе Безансон. Ему была уготовлена видная церковная должность в Зальцбурге и Пассау, однако Лотарь нарушил планы родителей и вступил в имперскую армию, которая в тот момент воевала против турок в Венгрии (Великая Турецкая война).

C 1691 по 1699 год он служил в кирасирском полку «Гогенцоллерн».

Участвовал в боевых действиях войны за испанское наследство (1701—1714) в Италии под началом Евгения Савойского. В 1702 году Кёнигсегг-Ротенфельс стал полковником и впоследствии возглавил пехотный полк.

13 января 1705 года был повышен до генерал-фельдвахтмейстера, 11 апреля 1708 года стал фельдмаршал-лейтенантом. Отличившись при осаде Турина, он впоследствии был комендантом крепости Мантуя. На завершительном этапе войны граф играл важную роль в мирных переговорах.

С 1714 по 1717 годы Кёнигсегг был главнокомандующим австрийских войск в новообретённых Австрийских Нидерландах. 13 мая 1716 года назначен фельдцейхмейстером.

Впоследствии выполнял дипломатические миссии в Париже и Варшаве.

В 1722—1723 годах возглавлял войска в Трансильвании и 16 октября 1723 года был возведён в звание фельдмаршала.

Позже, он снова перешёл на дипломатическую деятельность и побывал в Гааге и Мадриде.

В 1728 году Кёнигсегг стал вице-президентом австрийского Гофкригсрата.

Во время войны за польское наследство, после гибели в сражении у Пармы фельдмаршала графа Клаудиуса Мерси д’Аржансона, в 1734 году возглавил армию в Северной Италии и успешно воевал против французских и испанских войск. 15 сентября у Бонданелло и Сан Бенедетто 20-тысячная армия Кёнигсегга обратила в бегство 40-тысячную французскую армию маршала герцога Франсуа де Бройли, а на следующий день разгромила сардинскую армию у Квистелло. Однако 19 сентября Кёнигсегг потерпел поражение в битве при Гуасталле и отступил к Люццаре. В следующем году он отступил в Тироль и сложил свои полномочия.

После смерти Евгения Савойского был назначен в 1736 году президентом гофкригсрата.

В австро-русско-турецкой войне 1735—1739 годов Кёнигсегг был с 1737 года главнокомандующим армии, однако из-за очень неблагоприятного для Австрии хода событий в следующем году сложил с себя все военные полномочия.

Впоследствии, Кёнигсегг был обергофмейстером при дворе императрицы Елизаветы Кристины, однако его политическая власть ограничивалась постом конференц-министра. Тем не менее, по сравнению со многими другими бывшими полководцами, заключёнными за неудачи в войне против турок под арест, последствия для Кёнигсегга были относительно мягкими. После прихода к власти Марии Терезии в 1740 году, граф был назначен оберцейхмейстером. В этой функции он участвовал в дипломатических интригах войны за австрийское наследство (1740-1748), разрабатывал планы военных походов и возглавлял в 1743 году переговоры о выводе французской армии из Праги.

В 1744 году на протяжении короткого времени был комендантом Вены, затем вновь отправился в Австрийские Нидерланды, где стал главнокомандующим. В битве при Фонтенуа Кёнигсегг возглавлял австрийский корпус и получил ранение. Возвратившись в Вену, он сохранил за собой лишь пост конференц-министра и умер 8 декабря 1751 года бездетным. Похоронен в Францисканской церкви в Вене.

Примечания

Литература 
 K. A.: Königsegg-Rothenfels, Joseph Lothar Graf von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 16, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, S. 523—525.
 Bernhard von Poten (Hrsg.): Handbuch der gesamten Militärwissenschaften. Bd.5, Leipzig 1878.

Австрийские генерал-фельдмаршалы
Военачальники Священной Римской империи
Участники войны за испанское наследство
Участники Войны за польское наследство
Участники Войны за австрийское наследство
Похороненные в Вене
Кавалеры ордена Белого орла (Речь Посполитая)
Послы Австрии во Франции
Послы Австрии в Польше